Sierakowice (gemeente)
 Sierakowice (Pommeren)
 Sierakowice (Silezië)

Zie ook:
 Sierakowice Lewe
 Sierakowice Prawe